Dausmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Dausmann (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Kathrin Dausmann (* 1972), deutsche Biologin